Флаг Дербе́нтского муниципа́льного райо́на — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования «Дербентский район». Утверждён решением Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район» от 5 апреля 2021 года № 39/8 «Об утверждении Положения о флаге и флаге муниципального района „Дербентский район“». Внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под номером 13623.

Описание флага 
Описание флага гласит:Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, на всю поверхность которого распространена композиция из герба муниципального района с заменой геральдических серебра, золота и лазури соответственно белым, желтым и голубым цветами.

Оборотная сторона флага является зеркальным отображением его лицевой стороны.Флаг составлен на основе герба муниципального района и повторяет его символику.

Предыдущий флаг 

Предыдущий флаг Дербентского района был утверждён Решением Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район» от 16 июля 2020 года № 32/12.

Описание флага гласит:Флаг муниципального района «Дербентский район» представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, на всю поверхность которого распространена композиция из герба муниципального района с заменой геральдических серебра, золота, лазури и червлени соответственно белым, желтым, голубым и красным цветами. Оборотная сторона флага является зеркальным отображением его лицевой стороны.

Примечания  

Флаги 2021 года
Флаги Дагестана
Дербентский район
Флаги с изображением гор
Флаги с изображением винограда